Star Trek – media franchise di genere fantascientifico

Cinema 
 Star Trek – film di fantascienza del 1979 diretto da Robert Wise, primo della serie cinematografica.
 Star Trek – film di fantascienza del 2009 diretto da J. J. Abrams, undicesimo della serie cinematografica.

Letteratura 
 Star Trek – romanzo basato sull'omonimo film del 2009

Fumetti 
 Star Trek – fumetti e graphic novels basati sul franchise di Star Trek.

Televisione 
 Star Trek – serie televisiva statunitense del 1966
 Star Trek – serie animata statunitense del 1974
 Star Trek – episodio della seconda stagione di American Dad!

Videogiochi 
 Star Trek – videogioco del 1971
 Star Trek – videogioco del 1972
 Star Trek – videogioco del 2013